Sąd Kasacyjny we Francji
 Sąd Kasacyjny w Księstwie Warszawskim